Gracias a Dios kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Departamento de Gracias a Dios, departement,

Mexiko 

 Gracias a Dios, Tila, 
 Gracias a Dios, Simojovel, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar